Rolero, rolera, roleros o roleras, puede referirse a:

 Rolero o rolera, todo jugador o jugadora de uno o más juegos de rol. El término es informal y se refiere sobre todo a las personas que juegan con asiduidad a este tipo de juegos.
 Roleros, un colectivo mexicano de músicos.